Sorkheh Tūt kan syfta på följande platser:

Iran 

 Cheshmeh Nezār-e Soflá, ort, Kermanshah, 
 Sorkheh Tūt (ort i Iran), Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar